Parente ist der Familienname folgender Personen:
 Álvaro Parente (* 1984), portugiesischer Rennfahrer
 Expedito José de Sá Parente (1940–2011), brasilianischer Chemieingenieur
 Giovanni Maria Parente (15. Jahrhundert – 1495), italienischer Geistlicher, Schriftsteller und Verleger
 Isaiah Parente (* 2000), US-amerikanischer Fußballspieler
 Margherita Isnardi Parente (1928–2008), italienische Philosophin und Hochschullehrerin
 Nildo Parente (1936–2011), brasilianischer Schauspieler
 Pedro Parente (* 1953), brasilianischer Ingenieur und Politiker
 Pietro Parente (1891–1986), Erzbischof von Perugia

Siehe auch:
 Parent